Pidgin el término puede referirse a:
Pidgin: (1999) cliente de mensajería instantánea multiplataforma.
Pidgin: es una lengua caracterizada por combinar rasgos.
Pidgin vasco-islandés: lengua hablada por los pescadores y balleneros vascos y los habitantes islandeses.